Niemcy:
 Scheidt – dzielnica Radevormwald
 Scheidt – dzielnica Saarbrücken
 Scheidt – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn

Osoby:
 Caspar Scheidt – niemiecki pisarz
 Rafael Scheidt – brazylijski piłkarz
 Robert Scheidt – brazylijski żeglarz
 Samuel Scheidt – niemiecki kompozytor

Zobacz też:
 Scheid
 Scheit